Pseudeurostus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Lucas Friedrich Julius Dominikus von Heyden 1906. Enligt Catalogue of Life ingår Pseudeurostus i familjen Ptinidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen trägnagare.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Pseudeurostus